Żnin – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim; siedziba gminy o tej samej nazwie
 Żnin – gmina miejsko-wiejska z siedzibą w Żninie
 Żnin – dawna gromada
 Żnin – batalion Obrony Narodowej
 Żnin (stacja kolejowa)
 Żnin Wąskotorowy

 Inne:
 Żnin-Wieś – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Żnin-Wschód – dawna gmina wiejska w woj. poznańskim/bydgoskim
 Żnin-Zachód – dawna gmina wiejska w woj. poznańskim/bydgoskim